Iowa pode referir-se a:

Iowa (estado)
Iowa (Luisiana)
Iowa (tribo)
Iowa (Slipknot)
Iowa City
Iowa Colony

Desambiguações de topônimos